Пиренови (Ericaceae) е семейство покритосеменни растения, разпространени главно в умерения пояс.

Родове

Източници